Die Atlanta Tennis Championships 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. Juli 2011 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Hamburg die bet-at-home Open German Tennis Championships gespielt. Letztere zählten jedoch im Gegensatz zu den Atlanta Tennis Championships, welche nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Im Einzel traf Titelverteidiger Mardy Fish in einer Wiederholung des letztjährigen Finales auf John Isner und konnte auch diesmal wieder den Titel holen. Dies war Fishs erster Saison- und sechster Karrieretitel. Im Doppel traten Scott Lipsky und Rajeev Ram zur Titelverteidigung an, sie schieden jedoch bereits in der ersten Runde aus. Im diesjährigen Finale setzten sich Alex Bogomolov junior und Matthew Ebden gegen Matthias Bachinger und Frank Moser durch; der Sieg in Atlanta ist der erste gemeinsame Titel des Duos, für Bogomolov war es der erste ATP-Titel, Ebden feierte seinen zweiten Saison- und Karrieretitel nach seinem Titeldebüt in Newport zwei Wochen zuvor.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 18. Juli 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 67 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 63 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Atlanta